FBF kan syfta på:

 FBF – anordnar organiserad fotboll i Finland, se Finlands Bollförbund
 FBF – ett svenskspråkig bildningsförbund , se Folkets bildningsförbund
 FBF – en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer, se Fredrika-Bremer-förbundet
 FBF –  Finlands första affärsbank, se Föreningsbanken i Finland
 FBF–  en filmteknik, se Frame by frame